Aušra – litewski miesięcznik wydawany w latach 1883–1886
 Aušra – dwutygodnik mniejszości litewskiej w Polsce, czasopismo wydawane od 1960 roku